Bemo bzw. BEMO bezeichnet folgende Begriffe:

Bemo (Kleinbus), eine Art Sammeltaxi in Indonesien
BEMO Modelleisenbahnen, ein deutscher Modellbahnhersteller
Beton- und Monierbau, ehemalige deutsche Bauunternehmung mit Sitz in Düsseldorf